Allianz Cup 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Турнир-2011 является 21-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам женской серии ITF.

Соревнования проходили в Софии — с 12 по 18 сентября 2011 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Юханна Ларссон (№ 60 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Сильвия Солер-Эспиноса выигрывает свой 1й в сезоне и 4й за карьеру титул на соревнованиях тура федерации.
 В третий раз в истории турнира решающий матч прерывается из-за травмы одной из соперниц.

Парный разряд

Факты 
 Нина Братчикова выигрывает свой 3й титул в сезоне и 31й за карьеру на соревнованиях тура федерации.
 Дарья Юрак выигрывает свой 3й титул в сезоне и 35й за карьеру на соревнованиях тура федерации.

См. также 
 Allianz Cup
 Цикл женских турниров ITF 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Болгария
Теннис
Сентябрь 2011 года
2011